FKF est un sigle qui peut désigner :
 Fédération du Kenya de football, une association regroupant les clubs de football du Kenya ;
 Free Knowledge Foundation, un organisme faisant la promotion du savoir libre, dont le logiciel libre et autres œuvres libres.